Municípios da Alemanha
Saara (Greiz)
Saara (Altenburger Land)

Desambiguações de topônimos